Ciò che è pertinente alla regione polacca della Casciubia
 Casciubi – popolo che abita la regione della Casciubia
 Lingua casciuba – lingua parlata dai casciubi